Алексе́й Алексе́евич Бирилёв (, Тверская губерния — , Петроград) — русский военно-морской и государственный деятель, морской министр, адмирал (1907); член Государственного совета. Почётный гражданин г. Бреста (Франция) (08.02.1892).

Биография 
Родился  года. Происходил из известного с XV века дворянского рода Бирилёвых. Отец — Алексей Иванович Бирилёв, мать — Степанида Ивановна, урождённая Вельяминова-Зернова (1802—1877, Санкт-Петербург).

Окончил Морской кадетский корпус, прослушал курс лекций в Николаевской морской академии.

1 августа 1859 года зачислен юнкером в 1-й флотский экипаж. По протекции старшего брата Н. А. Бирилёва отправился на Дальний Восток России на клипере «Разбойник» под командованием капитан-лейтенанта Ратькова. На Тихом океане был переведён на фрегат «Светлана» под командованием капитана 2-го ранга И. И. Бутакова. 1 марта 1862 года произведен в чин гардемарина со старшинством с 1 июня. В 1864 году удостоен звания мичмана. Далее переведён в должность вахтенного офицера на клипер «Наездник» под командованием капитан-лейтенанта Желтова. В 1865 году вернулся в Кронштадт уже с орденом Святого Станислава 3-й степени. В 1868 году произведён в лейтенанты флота, а в 1878 году — капитан-лейтенанты.

В 1880 году принял командование своим первым кораблем — броненосным фрегатом «Адмирал Лазарев». Затем в течение пяти лет командовал одним из первых русских минных кораблей — миноносцем «Взрыв». В 1885 году — капитан 2-го ранга.

С 1886 по 1887 год — командир минного крейсера «Лейтенант Ильин». С 1888 года — командир клипера «Пластун». В 1889 году присвоено звание капитана 1-го ранга. Заведующий минной командой при 8-м флотском экипаже, командир крейсера 1-го ранга «Минин» (1890—1892) совершил на нём плавания к берегам Центральной Америки и в Средиземное море, эскадренного броненосца «Сисой Великий» (1893), броненосца береговой обороны «Адмирал Ушаков» и эскадренного броненосца «Гангут» (1893—1894). С 1894 года в звании контр-адмирал, с 1901 года — вице-адмирал.

В течение четырёх лет возглавлял Учебно-артиллерийский отряд Балтийского флота, в 1900—1901 годах командующий Отдельным отрядом судов в Средиземном море, в 1903 году командующий Соединённым практическим отрядом обороны побережья Балтийского моря.

19 февраля 1904 года назначен военным губернатором Кронштадта, а 10 мая — главным командиром флота и портов, начальником морской обороны Балтийского моря (в 1905 году переименован в командующего Балтийским флотом). Вместе с этим назначением на него была возложена задача по вооружению, подготовке и снабжению отправляемых на войну эскадр адмиралов З. П. Рожественского и Н. И. Небогатова. Наспех импровизированные, эти эскадры были снабжены и укомплектованы так же наспех и случайно. Ввиду приближения эскадр к театру военных действий и указаний адмирала Рожественского на своё болезненное состояние, Бирилёв был назначен 8 мая 1905 года командующим флотом Тихого океана и прибыл во Владивосток, но после Цусимского сражения и гибели в нём русского флота возвращён в Петербург.

Член Совета государственной обороны (1905—1907); 3 декабря 1905 года был назначен членом Государственного совета (с 25 апреля 1906 года — присутствующий член), в составе которого пробыл до кончины в 1915 году, находился в группе правых.

Был председателем «Первого военного общества охоты», впоследствии (06 марта 1906 г.) переименованного в «Императорское военное общество охоты».

Первый морской министр 
После реорганизации высших органов военно-морского управления и учреждения должности морского министра Высочайшим распоряжением вице-адмирал А. А. Бирилёв 29 июня 1905 года назначен первым российским морским министром.

На посту морского министра Бирилёвым были даны указания для воссоздания флота, реорганизации центральных управлений морского министерства, прохождения службы офицерами и выработки будущей программы судостроения. Намеченные реформы не были связаны руководящей идеей, не имели определённого плана выполнения и носили лишь частичный характер. Поставленная морскому ведомству задача организовать оборону берегов, не создавая линию фронта, постройка которого отлагалась на неопределенный срок, была в целом неверна и только замедлила возрождение флота.

Уделял много внимания минным заграждениям и развитию подводного плавания.

Тем не менее бесспорная любовь Бирилёва к флоту, печальное состояние которого он глубоко чувствовал, его живость, энергия и добрые намерения не остались совсем без результата. За время его управления морским министерством были сделаны попытки к омоложению командного состава флота (18 сентября 1905), положены основания службы морского генерального штаба (6 ноября 1905), увеличена продолжительность плавания, организована постоянная служба и жизнь на судах флота круглый год, восстановлено звание корабельных гардемарин с возобновлением для них заграничных плаваний (24 апреля 1906), сокращён срок службы до 5 лет и т. д.

Полезные мероприятия парализовались отчасти событиями 1905—1907 годов, рядом военных бунтов и полным упадком дисциплины во флоте.

11 января 1907 года уволен согласно прошению с должности морского министра с производством в адмиралы (1 июля) и оставлением членом Государственного Совета.

Бирилёв собрал большую для того времени коллекцию российских и иностранных орденов и медалей (в количестве 29 штук), которыми был награждён лично, для чего старался участвовать в дружеских визитах военных кораблей в разные страны. Был почётным гражданином французского портового города Бреста.

Скончался  года в Петрограде. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Архив адмирала А. А. Бирилева хранится в архиве ВМФ, дело 293; 1846—1916.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (7 августа 1865 года);
 Орден Святой Анны 3-й степени (1 июля 1875 года);
 Орден Святого Станислава 2-й степени (13 января 1878 года);
 Орден Святой Анны 2-й степени (13 января 1883 года);
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом за 25 лет выслуги (4 октября 1889 года);
 Орден Святого Владимира 3-й  ст. (1893);
 Серебряная медаль «В память царствования императора Александра III» на Александровской ленте (26 февраля 1896 года);
 Орден Святого Станислава 1-й степени (26 мая 1896 года);
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1898); 
 Орден Святого Владимира 2-й степени (19 апреля 1903 года);
 Орден Белого орла (19 декабря 1904 года);
 Орден Святого Александра Невского (29 марта 1909);
 Бриллиантовые знаки ордена Святого Александра Невского (1 июня 1912);
 медали.
Иностранные награды:
 Орден Османие 3-й степени (Османская империя, 14 марта 1892 года);
 Орден Спасителя 3-й степени (Греция, 26 июня 1892 года);
 Орден Святого Беннета Авишского со звездой (Португалия, 17 мая 1893 года);
 Орден Меджидие 1-й степени] (Турция, 19 марта 1900 года);
 Большой крест Ордена Итальянской короны (Италия, 1 мая 1900 года);
 Орден Спасителя 1-й степени (Греция, 16 июля 1900 года);
 Орден Князя Даниила I 1-й степени (Черногория, 13 августа 1900 года);
 Орден Нишан-Ифтикар (Тунис, 13 августа 1900 года);
 Большой крест Ордена Военно-морских заслуг (Испания, 6 мая 1901 года);
 Большой офицерский крест ордена Почётного легиона (Франция, 6 мая 1901 года);
 Орден Такова 1-й степени (Сербия, 5 августа 1901 года);
 Орден «За военные заслуги» (Болгария, 5 августа 1901 года);
 Орден Османие 1-й степени (Османская империя, 20 августа 1901 года);
 Орден Красного орла (Пруссия, 11 сентября 1905 года);

Семья 
Дети:
 Николай (14.12.1875—?)
 Варвара (21.121877—?)
 Маргарита (15.02.1879—?)

Из воспоминаний современников 

 С. Ю. Витте:

 В. И. Гурко:

 В. Ф. Джунковский:

 И. И. Толстой:

Упоминание в культуре 
 В романе «Цусима»:
Во флоте Бирилев прославился главным образом собиранием иностранных орденов. В этом отношении никто из морских воротил не мог с ним соперничать. Когда-то, будучи ещё контр-адмиралом и командуя отрядом судов в Средиземном море, он не столько занимался морским делом, сколько посещал высочайших особ разных государств. В Италии происходили большие национальные торжества. Наш средиземноморский отряд пришел в Неаполь. Адмирал Бирилев со своим флаг-офицером Михайловым поехал в Рим, где был принят королём Виктором Эммануилом II и королевой Еленой. Адмирал во время обеда искусно развлекал королеву своими всегда остроумными рассказами. Король пожаловал ему итальянский орден. Побывал он и в Тунисе, где получил звезду от туземного бея. Турецкий султан праздновал двадцатипятилетний юбилей своего царствования. Разве можно было пропустить такой случай? Адмирал на канонерской лодке «Кубанец» отправился в Дарданеллы, а оттуда, пересев на поезд, проехал в Константинополь, чтобы представиться султану и поздравить его с юбилеем славного, мудрого и счастливого царствования. Растроганный таким вниманием султан наградил его звездой «Меджидие». А как не побывать ещё в Греции, на острове Корфу, где должна была произойти свадьба великого князя Георгия Михайловича с греческой принцессой Марией Георгиевной? Расчет был сделан верно. После бракосочетания молодых на груди адмирала засияла новая звезда. В болгарской столице Софии он посетил царя Фердинанда, и здесь также его наградили орденом. Потом отправился в Сербию на свидание в Белграде с королём Александром и королевой Драгой. Казалось, время для посещения королевской четы было выбрано довольно неудачное. Королева горевала после неблагополучных родов. Король буйствовал, и к нему никто не рисковал подступиться. Ни наш посланник, ни министр сербского двора не могли выхлопотать Бирилеву аудиенцию. Но он был настойчив и не унывал. Прожив недели две впустую, он через какую-то придворную даму добился свидания с Драгой. Он так мастерски успокоил королеву, что она благодарила его за сердечное отношение к ней. А через неё он уже подкатился и к самому королю. В результате коллекция звезд его увеличилась. Вообще адмиралу везло. Всюду, где бы он ни столкнулся с той или иной высочайшей особой, его награждали орденами. Чтобы получить таковые, он не стеснялся никакими средствами, доходя в своей изобретательности до виртуозности. В Мадриде он прожил больше недели, добиваясь аудиенции у короля. Это было перед пасхой, Альфонс XIII и королева в это время говели и никого не принимали. Адмирал терпеливо ждал и только на второй день пасхи представился им в цирке во время боя быков. Король был в прекрасном расположении духа, милостиво беседовал с русским адмиралом и, сняв с одного из своих придворных моряков звезду, лично приколол её на грудь Бирилева. Больше ему нечего было делать в цирке. Он сейчас же покатил на вокзал и сел на поезд. Вернувшись в Барселону, где его поджидал отряд русских судов, он переправился на канонерскую лодку «Храбрый». Нельзя было терять времени: в Виллафранке находился президент французской республики Лубе. Погнали судно, оставляя позади отряд. Кочегары, орудуя в топках, так старались, что на «Храбром» дымовая труба, накалившись докрасна, прогорела. Свидание с президентом все-таки состоялось. Грудь Бирилева украсилась ещё одной звездой — ордена Почетного легиона.
Когда со своим отрядом он вернулся в отечественные воды, о нём говорили во флоте:
— Его превосходительство благополучно закончил свой крестовый поход.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Назаренко К. Б. Морское министерство России, 1906-1914. — Санкт-Петербург: Гангут, 2010. — 254 с. — (Помни войну; вып. 9). — ISBN 978-5-904180-12-6. 
 А. А. Бирилёв // Сибирская торговая газета. № 147. 10 июля 1905 года. Тюмень.

Выпускники Морского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской морской академии
Адмиралы (Российская империя)
Морские министры Российской империи
Монархисты Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
Алексей Алексеевич